Гжегож Мотыка (; род. 29 января 1967) — польский историк, исследователь истории украинско-польских отношений середины 1940-х годов. Хабилитированный доктор гуманитарных наук, профессор. С 2011 года — член совета Института национальной памяти Польши.

Биография 
В 1992 году окончил Люблинский католический университет, где изучал историю. Начал работать в Институте политических исследований Польской академии наук. До 2007 года также работал в Управлении народного образования.

В 1998 году прошел хабилитацию, защитив докторскую диссертацию на тему «Польско-украинская борьба на землях сегодняшней Польши в 1943—1948 годах». Работал доцентом Кафедры украиноведения Ягеллонского университета и профессором Академии гуманитарных наук в Пултуске. В 2011 году был избран в совет Института национальной памяти Польши.

Публикует научные и научно-популярные статьи в журналах Karta, Więzi, Zeszyty Historyczne, , газетах Gazeta Wyborcza и Rzeczpospolita.

Опубликовал четыре монографии и более 60 статей, посвященных Волынской резне и украинско-польским отношениям в 1939—1989 годах, подавлению советскими спецслужбами национального движения сопротивления на Украине, в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии в 1939—1953 годах, политике правительства ПНР в отношении национальных меньшинств.

Награды 
 Бронзовый Крест Заслуги (2000)
 Золотой Крест Заслуги (2015)
 Историческая премия журнала Politykа за книгу Tak było w Bieszczadach (2000)
 Премия журнала Polityka «Лучшая историческая работа года» за книгу Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła (2012)
  за соавторство книги Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944—1953 (2014)
 Номинация на  за книгу Na białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944—1954 (2015)
 Номинация на  за книгу Wołyń '43 (2017)

Избранная библиография

Примечания

Ссылки 
 
 
  (рецензия на книгу Вятровича; польская версия опубликована в журнале )
 Гжегож Мотыка. Вторая мировая война в польско-украинских исторических дискуссиях // Україна модерна. — 2009 — № 15(4).
 Сергей Звиглянич Волынская трагедия или Волынская резня? // 112ua.tv, 22.07.2016 (Гжегож Мотыга и Владимир Вятрович)

Историки Польши
Исследователи истории Украины